Thiago Agustín Tirante era il detentore del titolo ma è stato eliminato in semifinale.

In finale Facundo Bagnis ha sconfitto João Lucas Reis da Silva con il punteggio di 7-6(9-7), 6-4.

Teste di serie 

  Juan Pablo Varillas (semifinale)
  Facundo Bagnis (campione)
  Juan Pablo Ficovich (primo turno) 
  Facundo Mena (quarti di finale) 

  Santiago Rodríguez Taverna (quarti di finale)  
  Gerald Melzer (primo turno)  
  Miljan Zekić (quarti di finale)  
  Thiago Agustín Tirante (semifinale)

Qualificati 

  Matías Zukas (primo turno) 
  Jorge Panta (secondo turno)
  Kiranpal Pannu (secondo turno)

  Sriram Balaji (primo turno)  
  Conner Huertas Del Pino (primo turno) 
  Kosuke Ogura (primo turno)

Wildcard 

  Andrés Andrade (secondo turno)
  Álvaro Guillén Meza (primo turno) 

  Cayetano March (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Ambato La Gran Ciudad Challenger 2022